Luis Lacalle puede referirse a:
 Luis Alberto Lacalle de Herrera, abogado y político uruguayo, presidente de la República entre 1990 y 1995.
 Luis Alberto Lacalle Pou, abogado y político uruguayo, hijo del anterior, presidente de la República desde 2020.